XOX steht für:

 XOX-Gebäck, deutscher Backwarenhersteller
 XOX-Theater Kleve
 XOX Berhad, malaysischer Mobilfunkanbieter

Abkürzung